Die Statistiken zur COVID-19-Pandemie im 1. Halbjahr 2020 enthalten zwei Tabellen mit wochenweisen Daten der Weltgesundheitsorganisation zu den jeweils bestätigten kumulierten Infektionsfällen (positiv Getestete) und Todesfällen.

Datengrundlage 
Die Daten stammen aus den täglich veröffentlichten Situation Reports der WHO des jeweiligen Montags einer Woche.

Zur Art und Weise der Erstellung der Statistiken siehe die Anmerkungen zu den Statistiken der WHO im Übersichtsartikel zu den Statistiken der Pandemie.

Bestätigte Infektionsfälle

Todesfälle

Anmerkungen

Einzelnachweise 

HJ1 2020
2020